People's Choice Classic 2018 var et cykelløb, der var den 13. udgave af criteriet People's Choice Classic i Adelaide, Australien. Løbet blev kørt som et optaktsløb til Tour Down Under 2018 og blev arrangeret 14. januar 2018. Det blev vundet af slovakiske Peter Sagan fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere
Lars Bak kørte for 
Michael Valgren kørte for 
Mads Würtz Schmidt kørte for 
Michael Mørkøv kørte for 
Mads Pedersen kørte for 
Niklas Eg kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger
 
 

People's Choice Classic
Cykelløb i 2018